Serfalik bezeichnet:
 Serfalik (Insel, bei Attu), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Serfalik (Insel, Qoornorsua), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland